Mueang Samut Songkhram (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Songkhram, Thailanda, cu o populație de 103.559 de locuitori și o suprafață de 169,057 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (Tambon), care sunt subdivizate în 85 de sate (muban).

|| 
|}

Referințe 

Amphoe în provincia Samut Songkhram